Married People – film del 1922 diretto da Hugo Ballin
Married People – serie televisiva statunitense degli anni 1990